El Molar är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. El Molar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Molar är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro San Pedro,  meter över havet,  km väster om El Molar. Runt El Molar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Algete,  km söder om El Molar. Omgivningarna runt El Molar är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid